Aceasta este lista celor 163 de '''comune din departamentul Hautes-Alpes din Franța.

 (CAP) Comunitatea aglomerării Pôle Azur Provence (reșediță: Grasse), creată în 2002.
 (CARF) Comunitatea aglomerării  Rivierei Franceze (reșediță: Menton), creată în 2002.
 (NCA) Comunitatea urbană Nice-Côte d'Azur (reșediță: Nice), creată în 2002.
 (CASA) Comunitatea aglomerării Sophia Antipolis (reșediță: Antibes), creată în 2002.

Note

Alpes-Maritimes